Iceberg (englisch für Eisberg) steht für:
 Iceberg (Band), eine katalanische Rockband
 Iceberg (Modemarke), eine italienische Modemarke
 Iceberg (Veranstaltung), eine Party in Wien 
 Iceberg, eine Rosensorte, siehe Schneewittchen (Rose)

Personen:
 Iceberg Slim (1918–1992), US-amerikanischer Zuhälter und Schriftsteller

Zusammengesetzte Begriffe:
 Iceberg Bank, submarine Bank des ostantarktischen Viktorialands
 Iceberg Order, siehe Eisbergorder
 Iceberg Point, eine Insel-Landspitze in Antarktika
 Iceberg Skating Palace, der Eisberg-Eislaufpalast im russischen Sotschi
 Iceberg Theory, eine literarische Schreibtheorie, siehe Eisbergmodell (Literatur) 
 Operation Iceberg, die Schlacht um Okinawa im Jahr 1945

Siehe auch
 Eisberg (Begriffsklärung)